Совинський Василь Карлович (1853—1917) — український зоолог.
 Совинський Вадим Васильович (1881—1952) — український зоолог.
Прізвища